Butte County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Butte County (Idaho) – okres státu Idaho
 Butte County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Butte County (Kalifornie) – okres státu Kalifornie

Související články 
 Box Butte County – okres státu Nebraska